Вертечь  — левый приток рукава Кривая Речка реки Днепра, протекающий по Репкинскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 23 км. Русло реки в верхнем течении (село Грабовка) находится на высоте 138,8 м над уровнем моря.

Берёт начало на болоте восточнее села Вертеча (Репкинский район) на территории Черниговского района непосредственно восточнее административной границы с Репкинским районом. Река течёт на запад. Впадает в рукав Кривая Речка реки Днепра южнее села Губичи (Репкинский район).

Русло слабо-извилистое. На реке создано несколько прудов.

Пойма занята лесами (доминирование сосны, севернее урочище Руднянская Дача), очагами заболоченными участками с лугами. Крупных притоков не имеет.

Населённые пункты на реке (от истока до устья):
 Вертеча
 Мекшуновка
 Грабовка
 Рудня
 Новая Рудня
 посёлок Левичовка
 Губичи

Примечания

Источники 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Екологічний паспорт Чернігівської області 2017 року. Департамент екології та природних ресурсів — Чернігівська ОДА. 104 с.
 

Притоки Днепра
Реки Черниговской области